Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, une place ou une rue Solvay :

Place Solvay à Bruxelles
 Rue Solvay à Chapelle-lez-Herlaimont
 Rue Solvay à Châtelet
 Rue Solvay à Jemeppe-sur-Sambre
 Rue Solvay à Seraing
 Avenue Solvay à Wavre

Rue Solvay à Maxéville
 Rue Solvay à Dombasle-sur-meurthe

Voir aussi 
 

Solvay Rue